Larva puede referirse a:

 Larva, primera fase de los animales que realizan la metamorfosis.
 Larva (Jaén), municipio perteneciente a la provincia de Jaén (España).
 Larvae, o también Lemures (mitología), espíritus de la muerte en la mitología romana.
 Larva (banda), grupo mexicano de metal alternativo.
 Larva (álbum de Eivør), álbum de la cantante feroesa Eivør Pálsdóttir.